Скаржинский — фамилия:

 Скаржинские — дворянский род.

Известные представители:
 Скаржинский, Виктор Петрович (1787—1861) — предводитель дворянства Херсонской губернии, камергер, известный новороссийский помещик и лесовод.
 Скаржинский, Казимеж (1887—1962) — генеральный секретарь Польского Красного Креста в период Второй мировой войны, автор первого рапорта о катынском преступлении.
 Скаржинский, Кароль (1875—1957) — польский виолончелист.
 Скаржинский, Ксаверий Алоизиевич  (1819-1875) — архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.
 Скаржинский, Мечислав-Тадеуш Эдмундович (1865—1930) — депутат Государственной думы II созыва от Ломжинской губернии.
 

 Скаржинская, Екатерина Николаевна (1852—1932) — помещица, меценатка.

См. также 
 Скаржиньский, Хенрык
 Скржинский